Eerste klasse (1947/1948) była 45. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół KV Mechelen.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii